Het tennistoernooi Australian Open werd in 2019 bij de mannen voor de 107e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 14 tot en met 27 januari.

Het was de eerste editie sinds 1976 waarin een tiebreak in de vijfde set zou worden gespeeld; in dit geval zou een supertiebreak (een tiebreak tot 10 punten) een eventuele vijfde set beslissen.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five). In de beslissende vijfde set werd bij een stand van 6-6 een supertiebreak (tot 10 punten) gespeeld. Tot 2019 moest er in de beslissende set met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 

Australian Open
ITF-toernooi in 2019